Карен Артур (, род. ) — американский режиссёр, продюсер и актриса, снявшая более сорока различных мини-сериалов и сделанных для телевидения фильмов. Артур выиграла премию «Эмми» за лучшую режиссуру драматического сериала в 1985 году, за сериал «Кегни и Лейси», став тем самым первой женщиной, выигравшей премию в этой категории.

Артур родилась в Омахе, штат Небраска и переехала в Голливуд в начале шестидесятых. Работая актрисой она снялась в кинофильмах «Руководство для женатого мужчины» (1967) и «Победители» (1969), а также появилась в нескольких телешоу, но в начале семидесятых переместилась за кадр в качестве режиссёра. Она сняла три полнометражных фильма: «Наследие» (1975), «Клетка Мафу» (1978) и «Берегись, дама!» (1987), но чаще работала на телевидении.

Артур выступила режиссёром таких мини-сериалов как «Богач, бедняк», «Возвращение в Эдем», «Перекрёстки», «Джексоны: Американская мечта», «Смерть на автозаправке», «Настоящие женщины» и «Их собственная воля», а также работала над сериалами «Супруги Харт», «Ремингтон Стил», «Кегни и Лейси» и «Седьмое небо».

Она является одной из новаторских женщин-режиссёров, которые регулярно работали в Голливуде в 1970-х и 1980-х годах (вместе с Элейн Мэй, , , Шэррон Миллер, , ,  и .

Избранная фильмография 
Актриса
 Манкиз / The Monkees (1966)
 Руководство для женатого мужчины / A Guide for the Married Man (1967)
 Данди и Калхейн / Dundee and the Culhane (1967)
 Территория Симаррон / Cimarron Strip (1967)
 Дикий дикий запад / The Wild Wild West (1967)
 Большая долина / The Big Valley (1968)
 Эта девушка / That Girl (1968)
 Победители / Winning (1969)
 Напряги извилины / Get Smart (1967—1969)
 Шоу Дорис Дэй / The Doris Day Show (1969)
 Бессмертный / The Immortal (1970)
 Менникс / Mannix (1970)
 Айронсайд / Ironside (1971)
 Улицы Сан-Франциско / The Streets of San Francisco (1974)

Режиссёр
 Богач, бедняк: Часть вторая / Rich Man, Poor Man Book II (1976)
 Клетка Мафу / The Mafu Cage (1978)
 Возвращение в Эдем / Return to Eden (1983)
 Бун / Boone (1983)
 Эмералд-Пойнт / Emerald Point N.A.S. (1984)
 Супруги Харт / Hart to Hart (1981—1984)
 Ремингтон Стил / Remington Steele (1983—1984)
 Жертвы для жертв: история Терезы Салдана / Victims for Victims: The Theresa Saldana Story (1984)
 Кегни и Лейси / Cagney & Lacey (1984)
 Сказка Кролика / A Bunny’s Tale (1985)
 Дело Ричарда Бека / The Rape of Richard Beck (1985)
 Пересечения / Crossings (1986)
 На крэке / Cracked Up (1987)
 Берегись, дама! / Lady Beware (1987)
 Мост в тишину / Bridge to Silence (1989)
 Отпавшие от благодати / Fall from Grace (1990)
 Тень сомнения / Shadow of a Doubt (1991)
 Секрет / The Secret (1992)
 Джексоны: Американская мечта / The Jacksons: An American Dream (1992)
 Исчезновение Кристины / The Disappearance of Christina (1993)
 Любовь и предательство: история Миа Фэрроу / Love and Betrayal: The Mia Farrow Story (1995)
 New York News / New York News (1995)
 Настоящие женщины / True Women (1997)
 Лестница / The Staircase (1998)
 Труд любви / Labor of Love (1998)
 Их собственная воля / A Will of Their Own (1998)
 Медальон / The Locket (2002)
 Седьмое небо / 7th Heaven (2003)
 Справедливая Эми / Judging Amy (2003)
 Рождественское благословение / The Christmas Blessing (2005)
 Спасти сказку / Moonlight and Mistletoe (2008)

Примечания

Ссылки 

Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Телережиссёры США
Телепродюсеры США